Atar steht für:
 Atar, Stadt in Mauretanien
 Atar (Département), Verwaltungseinheit in Mauretanien
 Atar (Zoroastrismus), heiliges Feuer sowie Gottheit im Zoroastrismus, eine herausragende Gottheit der iranischen Mythologie
 SNECMA Atar, Flugzeugstrahltriebwerk
 Australian Tertiary Admission Rank (ATAR), 2010 eingeführtes Benotungssystem in Australien für höhere Schulen und Grundlage der Universitätszulassung

Atar ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Atar (* 1958), israelischer Politiker
 Eliran Atar (* 1987), israelischer Fußballspieler
 Tirza Atar (1941–1977), israelische Schriftstellerin